Okręty US Navy o nazwie USS  "Tigress":

 Pierwszy "Tigress" był szkunerem, który wziął udział w bitwie na jeziorze Erie (1813). 
 Drugi "Tigress" był holownikiem śrubowym, który był w służbie US Navy w latach 1861-1862.
 Trzeci "Tigress" był parowcem śrubowym, który na krótki czas był wyczarterowany przez US Navy w 1873. 
 Czwarty "Tigress" był jolem zbudowaną w 1905 w Bridgeport.

Tigress